Maciejów puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Maciejów, condado de Łęczyca, en el voivodato de Łódź (Polonia central).
 Maciejów, condado de Zduńska Wola, en el voivodato de Łódź (Polonia central).
 Maciejów, Voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Maciejów, condado de Zgierz, en el voivodato de Łódź (Polonia central).
 Maciejów, Voivodato de Pequeña Polonia (sur de Polonia).
 Maciejów, Voivodato de Opole (suroeste de Polonia).
 Maciejów, Voivodato de Pomerania Occidental (noroeste de Polonia).
 Lukiv, Óblast de Volyn, Ucrania (polaco: Maciejów).

Enlaces externos